Сантијаго Алсесека има више значења:

 Сантијаго Алсесека (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сантијаго Алсесека, Пуенте ел Инхенио (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику